Bedrijf
 Brouwerij Gryson, vandaag de dag Brouwerij Bayart, Belgische brouwerij

Personen met de achternaam Gryson
 Emile Gryson, Belgisch vakbondsbestuurder en politicus
 François Ignace Gryson, Zuid-Nederlands burgemeester